L'edizione 1992-93 della Segunda División B fu il sedicesimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 80 squadre raggruppate in quattro gruppi. Le prime quattro di ogni gruppo furono ammesse ai play-off per la promozione in Segunda División mentre le ultime quattro e la peggiore quintultima furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Play-off

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Verdetti 
  , ,   e  promosse in Segunda División 1993-1994.
  , ,  , , , , ,  , , ,  , , ,  e  retrocesse in Tercera División.

Note

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1992-1993
 Segunda División spagnola 1992-1993
 Coppa del Re 1992-1993
 Supercoppa di Spagna 1992

Collegamenti esterni
 

1992-1993